Алешинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в составе Рыбновского района Рязанской области России.

Административный центр  — село Алешня.

История 
Алешинское сельское поселение образовано в 2005 г.

Законом Рязанской области от 20 мая 2015 года № 25-ОЗ в состав поселения включено упразднённое Пальновское сельское поселение.

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Рыбновского района
Сельские поселения Рязанской области